Pigot ist der Familienname folgender Personen

 Henry Pigot (1750–1840), britischer General

 Spencer Pigot (* 1993), US-amerikanischer Rennfahrer

Siehe auch:

 Pigott
 Piggott
 Bigot